Ota nebo Otto Braniborský je jméno několika braniborských markrabí:

 Ota I. Braniborský (1128–1184)
 Ota II. Braniborský (1147–1205)
 Ota III. Braniborský, zvaný Zbožný (1217–1267) – švagr a spojenec Přemysla Otakara II. 
 Ota IV. Braniborský, zvaný se šípem (1238–1309) – bratranec a spoluvládce Oty V.
 Ota V. Braniborský, zvaný Dlouhý (1246–1299) – v letech 1278–1283 správce Českého království, bratranec a poručník Václava II..